Э́инген:

 Эинген (Аугсбург) — коммуна в Германии.
 Эинген — город в Германии.
 Эинген (Средняя Франкония) — коммуна в Германии.